Taiwan steht für:
 Republik China (Taiwan), De-facto-Staat auf der ostasiatischen Insel Taiwan
 Taiwan (Insel), früher auch Formosa, Insel im West-Pazifik vor dem chinesischen Festland
 Taiwan (Provinz), Provinz der Republik China (Taiwan)

historisch:
 Demokratische Republik Taiwan (1895), die historische Republik Formosa
 Taiwan, japanische Kolonie (1895–1945), siehe Taiwan unter japanischer Herrschaft

astronomische Objekte:
 (2169) Taiwan, Asteroid